Das Irish Masters 2004 war ein Snooker-Turnier der Saison 2003/04, das vom 21. bis 28. März 2004 im Citywest Hotel in Dublin ausgetragen wurde. Zum vierten Mal fand es in der irischen Hauptstadt statt, aber erst zum zweiten Mal war es ein Weltranglistenturnier.

Ronnie O’Sullivan schied als Titelverteidiger im Viertelfinale gegen Peter Ebdon aus. Ebdon gewann anschließend nach 1995 das Turnier zum zweiten Mal. Er besiegte Mark King im Endspiel mit 10:7.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Das Preisgeld blieb zum Vorjahr fast unverändert, jedoch wurde es geringfügig anders verteilt. Bei den Finalisten änderte sich nicht, vom Halbfinale bis zum Achtelfinale gab es etwas mehr. Auch die Qualifikanten, die in Runde 2 ausschieden, bekamen 1.050 statt 800 £. Bei allen anderen wurde es dafür etwas weniger.

Hauptturnier 
Die Hauptrunde in Dublin wurde wie im Vorjahr mit 32 Spielern gespielt, wobei die Top 16 der Weltrangliste für Runde 1 gesetzt waren.

Top 32 bis Finale 
Den Top 16 der Welt wurden im Turnierplan die 16 Spieler zugelost, die zuvor die Qualifikation überstanden hatten. Wie im Vorjahr wurde in den ersten beiden Runden Best of 9, im Viertel- und Halbfinale Best of 11 gespielt. Das Finale wurde über 10 Gewinnframes (Best of 19) entschieden.

Finale 
Für Peter Ebdon war es das erste Finale nach seinem Weltmeistertitel 2002 und einer sieglosen Vorsaison. Zum dritten Mal stand er beim Irish Masters im Finale, 1995 hatte er bereits einmal gewonnen. Mark King hatte in seiner Karriere erst einmal im Finale gestanden: 1997 bei den Welsh Open, wo er verloren hatte. Von den vier Begegnungen der beiden Spieler bis dahin hatte jeder zwei gewonnen. Auch dieses Spiel verlief lange ausgeglichen. Den knappen 5:4-Vorsprung für Ebdon nach Session 1 glich King mit dem höchsten Turnierbreak von 138 Punkten zu Beginn der Abendsession aus. Doch das beflügelte eher Ebdon, der mit einem 92-Punkte-Break wieder in Führung ging und mit zwei weiteren umkämpften Frames erstmals einen 3-Frames-Vorsprung herausspielte. Diesen Abstand hielt er auch bis zum Ende und gewann die Partie mit 10:7. Für Peter Ebdon war es der 10. Sieg bei einem Profiturnier und der 6. bei einem Turnier um Weltranglistenpunkte.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 5. bis 10. Januar 2004 im Pontin’s Centre in Prestatyn statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 128 der Weltrangliste gegeneinander. Ab Runde 2 traten dann jeweils 32 Spieler gegeneinander an, wobei die Plätze 49 bis 64 für Runde 3 und Nummer 33 bis 48 für Runde 4 gesetzt waren.

Runde 1

|

|}
|}

kl. = kampflos

Century-Breaks 
12 Spieler erzielten im Hauptturnier 20 Breaks von mindestens 100 Punkten. Die beiden Finalisten Mark King und Peter Ebdon erzielten die drei höchsten Breaks des Hauptturniers, die Prämie von 5.000 £ für das höchste Break ging an King. 28 Century-Breaks gab es in der Qualifikation mit Beteiligung von 18 Spielern. Die Prämie von 1.800 £ für das höchste Qualifikationsbreak wurde zweimal ausgeschüttet an Barry Pinches und an  Michael Holt, die beide 141 Punkte erzielten.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2004
Snookerveranstaltung 2004
Billardturnier in Dublin